Preusmjeri Nacrt:Ivan Sivrić